

Ворик — місто, штат Джорджія
 Ворик — місто, штат Массачусетс
 Ворик — місто, штат Нью-Йорк
 Ворик — місто, штат Північна Дакота
 Ворик — місто, штат Оклахома
 Ворик — місто, штат Род-Айленд
 Ворик — селище, штат Нью-Йорк
 Ворик Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Ворик Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія
 Ворик Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія